Doppelchor bezeichnet:

 eine musikalische Komposition, die für zwei Chöre geschrieben ist, siehe Venezianische Mehrchörigkeit
 die doppelte Anlage eines Chorraumes in einer Kirche, meist als Ostchor und Westchor, siehe Chor (Architektur)